Tabern ist der Nachname von:
Alan Tabern (* 1966), englischer Dartspieler
Donalee L. Tabern (1900–1974), US-amerikanischer Chemiker